Василий Евсеев:
 Евсеев, Василий Аркадьевич (1962—2010) — советский и украинский футболист.
 Евсеев, Василий Петрович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Евсеев, Василий Сергеевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.